Солошу — топоним Латвии:
 Солошу — озеро в Лаудерской волости;
 Солошу — одно из названий озера Солошнику в Дрицанской волости;
 Солошу — одно из названий озера Зельтеню в Ленджской волости.